Владимир Райков:
 Райков, Владимир Леонидович (1934—2007) — советский и российский врач-психотерапевт, гипнолог.
 Райков, Владимир Николаевич (род. 1973) — российский футболист и игрок в мини-футбол.